Кубок африканских наций 1990 был 17-м розыгрышем этого турнира. Он проходил со 2 по 16 марта 1990 года в Алжире.

Отборочный турнир 

Участники финального турнира

  (хозяева турнира)
  (действующие чемпионы)

Составы команд

Стадионы

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Джамель Менад

3 мяча
  Джамель Амани
  Рашиди Йекини

2 мяча
  Рабах Маджер
  Шериф Уджани
  Эммануэль Мабоанг
  Абдулай Траоре
  Уэбстер Чикабала

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1990 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1990 году
Март 1990 года
Международные спортивные соревнования в Алжире
Спорт в Алжире в 1990 году